Государственная награда в ряде стран мира.
 Орден «Дружба» (Азербайджан)
 Орден Дружбы (Армения)
 Орден Дружбы (Вьетнам)
 
 Орден Дружбы (Казахстан)
 Орден Дружбы (Кампучия)
 
 Орден Дружбы (КНР)
 Орден Дружбы (Лаос)
 Орден Дружбы (ПМР)
 Орден Дружбы (Россия)
 Орден Дружбы (Сирия)
 Орден Дружбы (Таджикистан)
 Орден Дружбы (Татарстан)
 Орден «Дустлик» (Узбекистан)
 Орден Дружбы (ЧССР)
 Орден Дружбы (Южная Осетия)

См. также